

Шигалі — виселок, Батиревський район, Чувашія
 Шигалі — село, Канаський район, Чувашія
 Шигалі — село, Урмарський район, Чувашія

Див. також 
 Верхні Бюртлі-Шигалі
 Какерлі-Шигалі
 Малі Шигалі
 Нижні Бюртлі-Шигалі
 Норваш-Шигалі
 Підлісні Шигалі